De Supercopa Sudamericana 1988 was de eerste editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle dertien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. De winnaar werd Racing Club de Avellaneda uit Argentinië, dat zich dankzij deze zege plaatste voor de Recopa Sudamericana.

Deelnemers
De volgende teams hadden in het verleden de Copa Libertadores gewonnen en hadden recht op deelname aan de Supercopa Sudamericana. CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Vanwege een oneven aantal deelnemers, werd er eerst een team vrijgeloot voor de eerste ronde. De overige twaalf teams speelden om zes plekken in de kwartfinale, waarbij teams uit hetzelfde land niet tegen elkaar konden loten. Omdat er in de kwartfinale nog altijd een oneven aantal teams in het toernooi zat, werd er wederom een team vrijgeloot. De andere zes teams speelden om de andere drie plekken in de halve finales.Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand gold de uitdoelpuntenregel.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld tussen 10 februari en 20 april.
Club Nacional kreeg een vrijstelling.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld tussen 28 april en 18 mei.
Racing Club kreeg een vrijstelling.

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld tussen 25 mei en 3 juni.

|}

Finale

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1988